Halmos Ferenc (1931) – földmérő mérnök. Eredeti neveː Eilingsfeld Ferenc.
 Halmos Ferenc (1948) – író, költő írói neve. Polgári neveː Herczeg Ferenc.